2 miejscowości w Polsce:
 Pienice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Pienice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police